Dilke heißt ein Ort:
 Dilke (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Dilke ist der Familienname folgender Personen:
 
 Emilia Dilke (1840–1904), britische Frauenrechtlerin und Kunsthistorikerin
 Oswald Ashton Wentworth Dilke (1915–1993), englischer Philologe